Павел Павлович Румянцев (31 августа 1927 года, Ленинград, СССР — 11 апреля 1988 года, Ленинград, СССР) — советский , цитолог, директор Института цитологии АН СССР (1983—1988), член-корреспондент АН СССР (1987).

Специалист в области цитологии и гистологии.

Литература 
 Ерохина И. Л Заварзин А. А, Полянский Ю. И Павел Павлович Румянцев (к 60-летию со дня рождения) // Цитология . — Т. 29 № 8. — 1987 . — С. 979—987. — № 000902.

Ссылки 
 

Цитологи СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище